

Patronymie
 Friedrich Baumbach (1935-), grand maître international et champion du monde allemand du jeu d'échecs par correspondance.
 Karl Baumbach (1844-1896), est un homme politique prussien.
 Maren Baumbach (1981- ) est une joueuse de handball allemande.
 Noah Baumbach (1969- ) est un réalisateur américain.
 Rudolf Baumbach (1840-1905) est un poète allemand.
 Werner Baumbach (1916-1953) est un Oberst (colonel) et pilote de bombardier de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme